Храбр:
 Храбр (воин) — отборный воин, служивший князю в Древней Руси
 Храбр (имя) — имя славянского происхождения
 Храбр — роман Олега Дивова

См. также 
 Черноризец Храбр